Гази-Мухаммад (1795—1832) — 1-й имам Дагестана и Чечни;
 Гази-Мухаммад (1833—1902) — сын 3-го имама Дагестана и Чечни Шамиля.